

Площади 
Пло́щадь Свердло́ва — площадь в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, названная в честь Я. М. Свердлова.

Россия 
 Площадь Свердлова — площадь в Магнитогорске
 Площадь Свердлова — площадь в Новосибирске.
 Площадь Свердлова — площадь в Челябинске.
 Площадь Свердлова — прежнее (в 1919—1990 годах) название Театральной площади в Москве.
 Площадь Свердлова — прежнее (до 2011 года) название площади Еремеева в Подольске.

Украина 
 Площадь Свердлова — прежнее название Троицкой площади в Сумах.

Станции метро 
 «Площадь Свердлова» — прежнее (до 1990 года) название станции «Театральная» Московского метрополитена.

См. также 
 Улица Свердлова